Trobisch ist der Familienname folgender Personen:

 David Trobisch (* 1958), deutsch-amerikanischer Theologe
 Eva Trobisch (* 1983), deutsche Filmemacherin
 Ingrid Trobisch (1926–2007), US-amerikanische Missionarin und Autorin
 Walter Trobisch (1923–1979), deutscher Missionar und Autor
 Stefan Trobisch-Lütge (* 1961), deutscher Psychologe

Siehe auch:
 Drobisch